Il doppio del torneo di tennis GEMAX Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Flavio Cipolla e Konstantinos Economidis che hanno battuto in finale Alessandro Motti e Filip Polášek 4-6, 6-2, [10-8].

Teste di serie 

 Philipp Petzschner /  Alexander Peya (quarti di finale)
 James Auckland /  Jamie Delgado (primo turno)

 Alessandro Motti /  Filip Polášek (finale)
 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

GEMAX Open 2008